Волесашор — река в России, течёт по территории Заполярного района Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 23 км по левому берегу реки Большая Янгыта. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000083513.

Примечания 

Бассейн Сулы (притока Печоры)
Реки Ненецкого автономного округа